

Patronyme 

 Denis Chouinard, réalisateur et scénariste canadien ;
 Denys Chouinard, archiviste québécois ;
 Éric Chouinard, joueur canadien de hockey sur glace ;
 François-Xavier Chouinard, fonctionnaire et historien canadien ;
 Gino Chouinard, animateur de télévision canadien ;
 Guy Chouinard, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Honoré Julien Jean-Baptiste Chouinard, homme politique et fonctionnaire canadien ;
 Joël Chouinard, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Josée Chouinard, ancienne patineuse artistique canadienne ;
 Marc Chouinard, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Marie Chouinard, danseuse, chorégraphe et directrice de compagnie canadienne ; 
 , fondateur du Chouinard Art Institute ; 
 Normand Chouinard, acteur canadien ; 
 Raymond Chouinard, animateur, chanteur et fantaisiste canadien ;
 Yvon Chouinard, grimpeur et chef d'entreprise américain.

Enseignement artistique 
 Chouinard Art Institute, école d'art fondée en 1921 par Nelbert Murphy Chouinard à Los Angeles, en Californie. 

Patronyme canadien